Град Зайчар () е административна единица в Източна Сърбия, Зайчарски окръг. Заема площ от 1069 км2. Административен център е град Зайчар.

История 
Административната единица Град Зайчар е създадена през 2007 г. чрез Закона за териториалната организация на Република Сърбия, като обхваща територията на старата Зайчарска община.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Град Зайчар възлиза на 59 461 души. Гъстотата е 55,62 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на Град Зайчар влизат 42 населени места.
 1 град: Зайчар
 41 села:

Бележки